Staupitz steht für:
 Staupitz (Gorden-Staupitz), Ortsteil von Gorden-Staupitz,  Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Staupitz (Torgau), Ortsteil von Torgau, Sachsen

Staupitz ist der Familienname folgender Personen:
 Johann von Staupitz (um 1465–1524), deutscher Theologe und Beichtvater von Martin Luther
 Magdalena von Staupitz († 1548), deutsche Ordensschwester und Pädagogin

Siehe auch:
 Staubitz
 Straupitz